Река () — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян. Население составляет 221 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Река, в состав которого входит Река, должность кмета (старосты) исполняет Ясен Маликов Чаушев (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов правления кметства в 2007 году.

Кмет (мэр) общины Смолян — Николай Тодоров Мелемов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов 2011 года, прежде кметом была Дора Илиева Янкова (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Смолянской области